Бре́титт () — английская фамилия, связанная с американским штатом Кентукки.

  (1786—1834) — 11-й губернатор Кентукки (1832—1834).
  (1924—2003) — 51-й губернатор Кентукки (1963—1967).
 Бретитт — округ в Кентукки, назван в честь Джона Бретитта.

См. также
  — город в Кентукки, ранее назывался Бретитт, Бретитт-Таун и Бретитт-Корт-Хаус в 1839—1943 гг.
 ''Breathe

Кентукки